Zeche Fortuna steht für:
 Zeche Fortuna (Bochum)
 Zeche Fortuna (Essen)
 Zeche Fortuna (Witten)

Siehe auch:
 Grube Fortuna